Jeremy Lauzon – hockeista su ghiaccio canadese
 Joe Lauzon – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Patrice Lauzon – danzatore su ghiaccio canadese

Pagine correlate 
 Lawson